El término inglés New World (Nuevo Mundo en español) puede hacer referencia a:

 New World, el segundo álbum de la banda japonesa Do As Infinity.
 Brave New World, el duodécimo álbum de la banda de heavy metal Iron Maiden.
 New World, la canción de L' Arc~en~ciel utilizada en el programa de béisbol LIVE 2005.
 Brave New World (titulada Un mundo feliz en español), la novela del autor británico Aldous Huxley.
 New World Order (Nuevo Orden Mundial), un supuesto plan diseñado por el creador de los Illuminati, Adam Weishaupt. 
 The New World (1ª parte) y The New World (2ª parte), dos episodios de la serie de televisión The 4400.
 New World Order, un establo de luchadores profesionales creado por la World Wrestling Federation (WWF).